Безіменний — струмок в Україні у Чортківському районі Тернопільської області. Лівий доплив річки Серету (басейн Дністра).

Опис 
Довжина балки приблизно 5,16 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,55  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,13 . Формується декількома безіменними струмками.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Яблунів у листяному лісі. Тече переважно на південний захід через село Тудорів і впадає у річку Серет, ліву притоку річки Дністра.

Цікаві факти 
 Неподалік від витоку струмка розташований загальнодержавний Яблунівський ботанічний заказник.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 П'ятківський І. Яблунівський заказник // 

Малі річки України
Річки Тернопільської області
Річки Чортківського  району